Pennington County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Pennington County (Minnesota)
Pennington County (South Dakota)